ЛКИ — команда по игре в спортивный вариант телеигры «Что? Где? Когда?» из Москвы. Чемпион мира 2013 года, серебряный призёр чемпионата мира 2010 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2012 года.

Команда была образована в 2003 году Андреем Ленским и Вероникой Ромашовой под названием «Игромания». В 2005 году была переименована в «ЛКИ-Игромания», а в 2006 году получила своё нынешнее название, данное в честь детища Андрея — журнала «Лучшие компьютерные игры». В 2015 году команда прекратила существование.

Достижения 
Неоднократные победители и призёры ряда фестивалей.

1-е места на турнирах:
 «Псковские снетки» (2012),
 Открытый кубок Реутова (2012),
 X Открытый Кубок Зеленограда (2010),
 «Славянка-2009»,
 Открытый чемпионат Смоленска (2009 и 2007),
 «Белые ночи» (2008),
 «Благородный Дон» (2008),
 «Пермский период» (2008),
 Кубок 50-летия Зеленограда (2008),
 IV ОВСЧ (2007),
 «Неспростая весна» (2007 и 2003),
 «Симбирск Опен» (Ульяновск, 2006),
 «Самариум» (Самара, 2006),
 «Гостиный двор» (Калуга, 2005) и
 «Саратов-2005».

Разделили 1-2 места на турнирах «Ялиарзи кобук» (2006) и «Вешние воды» (Орел, 2009).

2-е места на турнирах:
 «Высшая лига Москвы» (2009),
 МГИМО Опен (Москва, 2009),
 Фестиваль памяти Сергея Некрасова (Курск, 2009),
 IX Открытый Кубок Зеленограда (2009),
 V ОВСЧ (2008),
 «Весна в ЛЭТИ» (2008 и 2006),
 VII Открытый Кубок Зеленограда (2007),
 «Саратов-2007»,
 Кубок Мордовии (2005),
 «Неспростая весна» (2005),
 I ОВСЧ (2004).

3-е места на турнирах:
 VI ОВСЧ (2009),
 «Весна в ЛЭТИ» (2009),
 VIII Открытый Кубок Зеленограда (2008),
 «Высшая лига Москвы» (2007),
 «Кубок Метрополии» (2007),
 «Неспростая Зима» (2006 и 2004),
 Открытый кубок России (2005).

Чемпионы Москвы по брейн-рингу (2006).

Примечания

Ссылки 
 Карточка команды на сайте рейтинга МАК

Брэйн-ринг
Появились в 2003 году в России
Исчезли в 2015 году